Lasse-Maja kan syfta på

Lars "Lasse-Maja" Molin (1785–1845), en man som gjorde stölder utklädd till kvinna, se Lasse-Maja
Lasse-Maja (film) – en film om ovanstående man
Lasse-Majas detektivbyrå – en barnboksserie skriven av Martin Widmark
Lasse-Majas detektivbyrå (TV-serie) – SVT:s julkalender 2006

Se även
 Den byxlöse äventyraren